Zumach ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zumach (* 1954), deutscher Journalist und Publizist
 Ernst-Günther Zumach (1926–2012), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Sumach